Ujfaluba (Baranjska županija, Mađarska), Ufaluba, Vujfaluba, selo u Mađarskoj u Baranjskoj županiji
Mirađa, selo u Mađarskoj u Peštanskoj županiji